Krzywe ist ein polnischer Ortsname:
 Woiwodschaft Ermland-Masuren:
 Krzywe, Ort im Powiat Ełcki, bis 1907: Krzywen, 1907 bis 1945 Rundfließ, Kreis Lyck, Ostpreußen
 Krzywe (Mrągowo), Ort im Powiat Mrągowski, bis 1945: Krummendorf, Kreis Sensburg, Ostpreußen
 Krzywe (Świętajno), Ort im Powiat Olecki, bis 1934: Krzywen, 1934 bis 1945 Bergenau, Kreis Oletzko/Treuburg, Ostpreußen
 Krzywe (Wydminy), Ort im Powiat Giżycki, bis 1938: Krzywen (Sodrest), 1938 bis 1945 Kriewen, Kreis Lötzen, Ostpreußen

 Woiwodschaft Karpatenvorland:
 Krzywe (Cisna), Ort im Powiat Leski
 Krzywe (Dydnia), Ort im Powiat Brzozowski
 Krzywe (Horyniec-Zdrój), ort im Powiat Lubaczowski

 Woiwodschaft Lublin:
 Krzywe (Łopienik Górny), Ort im Powiat Krasnostawski

 Woiwodschaft Podlachien:
 Krzywe (Suwałki), Ort im Powiat Suwalski

Siehe auch:
 Krzywe Kolano, Krzywe Koło
 Nowe Krzywe, Stare Krzywe
 Krzywa